Warman est un patronyme et toponyme qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1937-2003), anthropologue mexicain ;
  (né en 1946), présentateur de télévision anglais ;
  (1892-1919), as de l'aviation britannique ;
  (1904-1991), archidiacre britannique ;
 Guy Warman (1872-1953), ecclésiastique anglican britannique ;
  (né en 1951), chanteur et compositeur anglais ;
 Matt Warman (né en 1981), journaliste et homme politique conservateur britannique ;
  (né en 1968), avocat des droits de l'Homme canadien.

Toponyme

Warman, ville de la Saskatchewan ;
 Martensville-Warman, circonscription provinciale de la Saskatchewan.

, communauté du Minnesota.

Voir aussi 
 Janne Warman (né en 1979), claviériste finlandais.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme